Барош — фамилия (, ), известные носители:

 Барош, Габор (1848—1892) — венгерский политик, министр транспорта.
 Барош, Милан (род. 1981) — чешский футболист цыганского происхождения.
 Барош, Пьер-Жюль (1802—1870) — французский политик и юрист.
 Барош, Эрнест (1829—1870) — французский политик, писатель.

Топоним 
  — остров на Мальдивах.